Костянтин Ольшанський (1915 — 1944) — Герой Радянського Союзу, командир загону 68 десантників, які визволяли Миколаїв від німецьких військ в ході Другої світової війни
 «Костянтин Ольшанський» — великий десантний корабель Військово-Морських Сил України
 «Костянтин Ольшанський» — судно Міністерства рибного господарства СРСР

Див. також 
 Ольшанське